Saisonbilanzen der höchsten Herren-Fußballmannschaften des TSV 1860 München. Die Daten der ersten Mannschaft decken die gesamte Fußballgeschichte im Ligabetrieb ab. Daten der zweiten Mannschaft sind aufgeführt, soweit sie vorhanden sind. Die Statistik zur dritten und vierten Mannschaft beginnt mit der Wiedergründung im Jahr 2011, die der A-Junioren mit der Gründung der A-Junioren-Bundesliga 2003 und die der Futsalmannschaft seit der Gründung 2016.

Erste Mannschaft

1860 Reserve/Amateure/II

1860 III

1860 IV

A-Junioren (U19)

Futsal

Literatur 
 Hardy Grüne, Claus Melchior: Legenden in Weiß und Blau. 383 Seiten. Die Werkstatt, März 1999, ISBN 3-89533-256-9.

Weblinks 
 TSV 1860 München auf bfv.de
 TSV 1860 München auf fupa.net
 Vereinsprofil und Statistiken auf fussballdaten.de
 Das deutsche Fußballarchiv
 Manfreds Fußballarchiv

Tabelle
Munchen, TSV 1860 Saisonbilanzen